Amerikai Egyesült Államok
Carrollton (Alabama)
Carrollton (Arkansas)
Carrollton (Georgia)
Carrollton (Illinois)
Carrollton (Carroll megye, Indiana)
Carrollton (Hancock megye, Indiana)
Carrollton (Kentucky)
Carrollton (New Orleans), Louisiana
Carrollton (Maryland)
Carrollton (Mississippi)
Carrollton (Missouri)
Carrollton (Ohio)
Carrollton (Texas)
Carrollton (Virginia)
New Carrollton (Maryland)